Architektur steht für:
 Architektur, Baukunst
 Architektur (Informatik), Aufbau, Funktion und Management von Systemen der Informationstechnologie
 Unternehmensarchitektur, Management der Zusammenhänge zwischen der geschäftlichen Tätigkeit und der Informationstechnologie eines Unternehmens